Wankel, kan have flere betydninger:
 Charles Wankel – nutidig amerikansk doktor i Business Administation, professor og fagbogsforfatter om bl.a. ledelse.
 Felix Wankel – opfinder og konstruktør af wankelmotoren.
 Wankelmotor – forbrændingsmotor hvor stemplerne er erstattet af en rotor.